Het woord regressie betekent teruggang, terugwerking of achteruitgang. De term wordt op verschillende terreinen gebruikt:

 Regressie-analyse, een statistische methode om gegevens te analyseren
 Robuuste regressie
 Stuksgewijze regressie-analyse
 Regressieve assimilatie, een term uit de fonologie; zie Assimilatie (taalkunde)
 Regressie (geologie), een verschuiving van een kustlijn
 Regressie (oogmotoriek), een achteruitgang van het zicht
 Regressie (psychologie), een terugkeer naar een eerdere fase van levensontwikkeling
 Regressie- en reïncarnatietherapie, een alternatieve geneeswijze
 Regressietest, een type softwaretest
 Regressieargument, een type argument
 Regressie-probleem, een filosofisch probleem